Katedralen i Banja Luka (serbiska: Hram Hrista spasitelja, Храм Христа спаситеља) är en katedral inom den serbisk-ortodoxa kyrkan tillägnad Kristus Frälsaren. Det är en av de största kyrkorna i Banja Luka, som är huvudstad i Republika Srpska och näst största stad i Bosnien-Hercegovina. Kyrkan byggdes mellan 1993 och 2004 och uppfördes på samma plats där en tidigare kyrka vid namn heliga Treenighetens kyrka (serb. Crkva svete Trojice, Црква свете Тројице) stod. Den tidigare kyrkan förstördes 1941, under andra världskriget, av Ustašarörelsen.

Katedralen är residens för biskopen av Banja Luka stift, Jefrem Milutinović.

Externa länkar 

Domkyrkor i Bosnien och Hercegovina
Banja Luka
Anläggningar i Bosnien och Hercegovina
Kyrkobyggnader invigda 2004
Banja Luka
2004 i Bosnien och Hercegovina